Puzi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Puzi (ort), Hunan, 
 Puzi (socken), Chongqing, 

Robotskapade Kinaförgreningar